Александрит:

 Александрит — природный камень, наиболее ценная хромсодержащая разновидность минерала хризоберилла. 
 Александрит — монография Козлова Ю. С. посвященная вопросам геологии, минералогии и кристаллографии александрита.
 Проект 12700 «Александрит» — российская базовая многофункциональная платформа для крупных тральщиков, а также сторожевых кораблей охраны водного района.